Богдан Бабић може да се односи на:

 Богдан Бабић (геолог) — југословенски геолог из Бањалуке;
 Богдан Бабић (диригент) — познати српски и југословенски диригент; 
 Богдан Бабић (инжењер) — инжењер, директор Дирекције шума Дринске бановине;